Die Italienische Fußballmeisterschaft 1919/20 war die erste Landesmeisterschaft im Fußball nach Ende des Ersten Weltkrieges. Der Meister des Nordens, Inter Mailand, gewann das Finalspiel in Bologna gegen den Meister des Südens, die AS Livorno.

Hintergrund 
Nach der Schlacht von Vittorio Veneto kam es am 3. November 1918 zum Waffenstillstand von Villa Giusti, der den Ersten Weltkrieg für die Italiener beendete. Die FIGC nahm bald darauf zusammen mit den Regionalverbänden erste Planungen für eine Wiedereinführung der italienischen Meisterschaft auf.

Im Krieg waren auch einige Spieler der italienischen Mannschaften gefallen. Daher folgte ein Konzentrationsprozess, der zum einen bewirkte, dass manche Mannschaften aufgelöst wurde, andererseits, dass vor allem Vereine in den Großstädten enormen Zulauf hatten. Darüber hinaus entstanden einige neue Vereine.

Meisterschaft

Norditalien

Ligurien 
Die zwei besten Mannschaften Liguriens qualifizierten sich für die Endrunde.

|}

Piemont 

Die Meisterschaft im Piemont wurde in zwei Staffeln ausgetragen. Die drei besten Mannschaften qualifizierten sich jeweils für die Endrunde.

|}

|}

Lombardei 
Die Meisterschaftsvorrunde in der Lombardei wurde in drei Staffeln ausgetragen. Die jeweils zwei besten Mannschaften repräsentierten den Landesteil in der Meisterschaftsendrunde.

|}

|}

|}

Venetien 
Die beiden besten Mannschaft der Regionalmeisterschaft Venetiens nahmen an der Meisterschaftsendrunde teil.

|}

Emilia-Romagna 
Die beiden besten Mannschaften in der Qualifikationsrunde der Emilia-Romagna nahmen an der Endrunde teil.

|}

Meisterschaftsendrunde Norditalien 
Die Endrunde wurde in drei Staffeln mit jeweils sechs Mannschaften ausgetragen. Die drei Staffelsieger spielten untereinander den Nordmeister aus.

|}

|}

|}

|}

Süditalien

Toskana 
Die beiden besten Mannschaften der Toskana qualifizierten sich für die Endrunde im Süden.

|}

Latium 

Die zwei besten Mannschaften der Liga im Latium qualifizierten sich für die Entscheidungsrunde.

|}

Kampanien 
In der Regionalmeisterschaft Kampaniens erreichten die beiden erstplatzierten Klubs die Endrunde.

|}

Meisterschaftsendrunde Süditalien 
Zunächst traten die sechs qualifizierten Mannschaften in zwei Dreiergruppen an. Die jeweiligen Gruppensieger spielten anschließend den süditalienischen Meister und Vertreter im nationalen Endspiel aus.

|}

|}

Nationales Endspiel 
Inter Mailand, die sich im Norden in der Entscheidungsrunde gegen Juventus Turin und Genua 1893 durchgesetzt hatten, trafen am 20. Juni 1920 in Bologna auf AS Livorno, die das Endspiel im Süden gegen Fortituda Roma gewonnen hatten. Inter setzte sich mit 3:2 durch und holte zum zweiten Mal nach 1909/10 den italienischen Meistertitel.

Meistermannschaft 
  Piero Campelli
  Gustavo Francesconi
  Alessandro Beltrame
  Alessandro Milesi
  Pino Fossati II
  Paolo Schleider
  Leopoldo Conti
  Ermanno Aebi
  Emilio Agradi
  Luigi Cevenini III
  Giuseppe Asti

Trainer:

  Giovanni Resegotti und
  Nino Resegotti

Fußballsaison 1919/20